Het ATP-toernooi van Keulen van 1992, met als officiële naam Cologne Open, werd gespeeld van 14 tot en met 20 september 1992. Er werd gespeeld op outdoor gravelbanen in de Duitse stad Keulen.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

1992
Keulen